Chełsty peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Chełsty, village de la voïvodie de Łódź
 Chełsty, village de la voïvodie de Mazovie
 Chełsty, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie